Пикалиха — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 0,5 км к востоку от села Карамышево и в 34 км к востоку от центра города Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района